A Universidade de Paris-VIII, anteriormente conhecida pelo nome de "Universidade de Vincennes", e agora sob o nome de "Universidade de Paris 8 Vincennes-Saint-Denis" () é uma instituição de ensino superior pública com campi em Saint-Denis, Montreuil e Tremblay-en-France. Fundada oficialmente em 1971, possuía 22.000 e 900 docentes em 2019. Sua atual presidente é a professora Annick Allaigre.

Paris 8
Saint-Denis (Seine-Saint-Denis)
Montreuil (Seine-Saint-Denis)
Tremblay-en-France